Бистензе () — посёлок в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.

Входит в состав района Рендсбург-Экернфёрде. Подчиняется управлению Хюттен. Население 259 чел. Занимает площадь 5,87 км². Официальный код — 01 0 58 017.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Шлезвиг-Гольштейна